Kißkalt ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Kißkalt (1875–1962), deutscher Hygieniker und Hochschullehrer
 Michael Kißkalt (* 1964), deutscher baptistischer Geistlicher und Theologe
 Wilhelm Kißkalt (1873–1958), deutscher Versicherungsmanager